Borcuchy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Rzeczniów,
 Borcuchy – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bałtów.